Carlos Alcaraz era il detentore del titolo ma è stato battuto in finale da Cameron Norrie con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (finale)
  Cameron Norrie (Campione)
  Lorenzo Musetti (primo turno)
  Francisco Cerúndolo (secondo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)

<li>  Sebastián Báez (quarti di finale) <li>
<li>  Albert Ramos Viñolas (quarti di finale) <li>
<li>  Federico Coria (ritirato) <li>
<li>  Alex Molčan (secondo turno) <li>

Wildcard 

  Mateus Alves (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)

  João Fonseca (primo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno, ritirato)
  Marcelo Tomás Barrios Vera (primo turno)

  Hugo Gaston (primo turno) 
  Nicolás Jarry (semifinale)

Lucky Loser 

  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno)

Special exempt 

  Juan Pablo Varillas (secondo turno)

Ranking protetto 

  Hugo Dellien (quarti di finale)

  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2023